Bryan Mark Rigg – scrittore e storico statunitense
 Diana Rigg – attrice britannica
 Ted Rigg – cestista statunitense